Fry puede referirse a:
 
Personas
 Roger Fry (1866–1934), artista postimpresionista y crítico inglés;
 Philip J. Fry, personaje de ficción;
 Familia Fry de Bristol:
 Joseph Fry (1728–1787), industrial británico; (padre de Joshep Storrs)
 Joseph Storrs Fry (1769–1835), industrial británico; (padre de Francis) 
 Francis Fry (1803-1886), industrial británico; (abuelo de Joshep Stors II)
 Joseph Storrs Fry II (1826-1913), industrial británico;
Todos ellos ligados a la industria chocolatera:
 J. S. Fry & Sons
Lugares
 Fry, comuna de Sena Marítimo, Francia;
 Fry, capital de la isla griega de Kasos, Grecia.
Deportes
 Fry, equipo de carreras británico de Fórmula 1.